

Patronyme 
 Eric Braeden (né en 1941), acteur allemand naturalisé américain.
 Jen Braeden (née en 19??), scénariste américaine.

Homonymie de patronyme